In Germania:
Wilhelmsdorf – un comune del circondario di Ravensburg in Baden-Württemberg
Wilhelmsdorf – un comune del circondario di Saale-Orla-Kreis in Turingia
Wilhelmsdorf – un comune del circondario di Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim in Baviera